PLG steht für:
 Genname, siehe Plasmin

plg steht für:
 Pilagá (Sprache) (ISO-639-3-Code), Mataco-Guaicurú-Sprache der Pilagá in Argentinien

Abkürzung